Бразильская цена () — социально-экономический феномен, наблюдающийся в экономике Бразилии на рубеже ХХ — начала XXI вв и выражающийся в крайне высокой стоимости товаров, услуг, продуктов потребления и ведения деловых операций при относительно низком уровне жизни большинства населения страны. Причины и следствия  формирования «бразильских» цен и наценок стали предметом изучения многих экономистов.

Причины и предпосылки 

 Крайне высокая степень закрытости экономики страны, выражающаяся в начилии нескольких монопольных производителей, диктующих высокие цены. Отношение импорта к ВВП Бразилии традиционно является рекордно низким из всех стран мира (13% в 2011 году). В результате, из-за низкого уровня конкуренции с зарубежными поставщиками, местные производители не имеют стимула снижать цены внутри страны и являются фактически монополистами.
 Устаревшая и/или слаборазвитая инфраструктура, в том числе логистика, небольшая сеть железных дорог.
 Высокий уровень социального неравенства, при котором стоимость национальной валюты страны — реала — долгое время поддерживалась на искусственно завышенном уровне(в первую очередь по отношению к доллару и евро), что давалo возможность национальной элите, состоящей в основном из промышленных и аграрных латифундистов, покупать импортные товары и путешествовать в Европу и США по выгодному ей (элите) курсу и без оглядки на нужды других, более многочисленных,  слоёв населения.
 Высокий уровень налогообложения (36%-ый вклад в ВВП).
 Крайне высокий уровень преступности, особенно в больших городах, вынуждающий компании тратить большие средства на обеспечение охраны товаров и безопасности жизни сотрудников.
 Высокий уровень бюрократических проволочек, вынуждающий компании нанимать особых брокеров-деспашантов (despachantes), которые берут на себя решение бюрократических вопросов за определённую цену.
 Неразвитость культуры массового образования, при которой компании платят много только небольшой группе высокообразованных работников, выходцев из местной элиты латифундистов. На их "элитный спрос" тут же начинают ориентироваться и поставщики товаров на рынок, которых слабо интересует средний класс, а тем более потребительские нужды небогатых слоёв населения, которые погрязают в ещё большей нищете из-за крайне высоких цен. Благоприятный климат страны, однако, сглаживает конфликтность: беднота продолжает существовать в фавелах на окраинах городов, перебиваясь грабежами, мошенничеством и экспресс-похищениями.
 Своеобразная культура страны, уходящая корнями в колониальное прошлое Бразилии и историю Португалии: даже бедные слои населения часто хотят произвести впечатление более состоятельных путём покупки несоразмерно дорогих, часто импортных товаров.

Макроэкономические сравнения 
В западном полушарии экономика Бразилии является второй по величине после экономики США. Несмотря на почти пятикратную разницу в подушевом доходе, цены на многие товары и услуги в Бразилии часто выше американских. Примечательно, что довольно высокий уровень цен характерен в Южной Америке, кроме Бразилии,  как для относительно благополучной экономики Чили, так и для относительно небогатого Перу. При этом в Боливии и Эквадоре, при фактически той же экономической конъюктуре, цены низки и в целом соответствуют доходам населения. Если же фокусироваться только на крупных экономиках, то  бразильская аномалия бросается в глаза на фоне мексиканской экономики, в пределах которой наблюдается вполне предсказуемая ситуация: покупательская способность мексиканцев в пределах Мексики на 45% выше чем если бы их доходы в песо перевести в доллары и потратить в США.

Другим ярким примером бразильской наценки является стоимость электроэнергии в Бразилии для конечных потребителей. Себестоимость электроэнергии в Бразилии — одна из самых низких в мире (70% её вырабатывают ГЭС). Однако из-за различных налогов и сборов, её цена для потребителей — одна из самых высоких в мире.

Примечания 

Экономика Бразилии